Ри́чмонд (, ) — назва кількох міст в різних англомовних країнах.

Рі́чмонд — англійське прізвище.

Ричмонд (Квінсленд) — місто в австралійському штаті Квінсленд
 Річмонд (Тасманія) — місто в австралійському штаті Тасманія

Ричмонд (Лондон) — округ Лондона
 Графство Ричмонд — графство в Англії
 Ричмонд-на-Темзі — боро на південному заході Лондона.
  — станція Лондонського метро та National Rail

Ричмонд (Британська Колумбія) — передмістя Ванкувера, Канада
 Ричмонд (Квебек)
 Ричмонд (графство, Нова Шотландія) — округ в Новій Шотландії

Ричмонд — місто  осіб, центр регіону Тасман

Ричмонд — місто, штат Каліфорнія
 Ричмонд — місто, штат Індіана
 Ричмонд — місто, штат Канзас
 Ричмонд — місто, штат Кентуккі
 Ричмонд — місто, штат Мен
 Ричмонд — місто, штат Массачусетс
 Ричмонд — місто, штат Мічиган
 Ричмонд — місто, штат Міннесота
 Ричмонд — місто, штат Міссурі
 Ричмонд — місто, штат Нью-Гемпшир
 Ричмонд — місто, штат Нью-Йорк
 Ричмонд — місто, штат Род-Айленд
 Ричмонд — місто, штат Техас
 Ричмонд — місто, штат Юта
 Ричмонд — місто, штат Вермонт
 Ричмонд — місто в окрузі Шавано, штат Вісконсин
 Ричмонд — місто в окрузі Сент-Круа, штат Вісконсин
 Ричмонд — місто в окрузі Волворт, штат Вісконсин
 Ричмонд — місто, штат Вірджинія
 Ричмонд — селище, штат Іллінойс
 Ричмонд — селище, штат Луїзіана
 Ричмонд — селище, штат Огайо
 Ричмонд Тауншип — селище в окрузі Беркс, штат Пенсільванія
 Ричмонд Тауншип — селище в окрузі Кроуфорд, штат Пенсильванія
 Ричмонд Тауншип — селище в окрузі Тайога, штат Пенсильванія
 Ричмонд — переписна місцевість, штат Мен
 Ричмонд — переписна місцевість, штат Вермонт

Ричмонд (Ямайка)

Інше 
 Герцог Ричмонду — герцогський титул;
 Граф Ричмонду — графський титул.